Denver este un nume propriu din arealul limbii engleze, care se poate referi la

Localitate în Anglia 

 Denver, Norfolk

Localități în Statele Unite ale Americii 

 Denver, statul 
 Denver, statul 
 Denver, statul 
 Denver, statul 
 Denver City, statul 
 Denver Township, statul

Persoane 

 Bob Denver, (1935 - 2005), actor american
 John Denver, (1943 - 1997), cântăreț și compozitor american

Nume proprii